Новомихайловский сельский совет () — входит в состав
Решетиловского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Новая Михайловка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Новая Михайловка 
 с. Молодиковщина 
 с. Потеряйки 
 с. Шарлаи

Примечания